Rabaçal (Mêda), een plaats in de Portugese gemeente Mêda
 Rabaçal (Penela), een plaats in de Portugese gemeente Penela